Het WTA-tennistoernooi van Cluj-Napoca (officieel Transylvania Open) van 2022 vond plaats van 10 tot en met 16 oktober 2022 in de Roemeense plaats Cluj-Napoca in Transsylvanië. Het was de tweede editie van het Transylvania Open-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Anett Kontaveit was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tsjechische Barbora Krejčíková had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een polsblessure.

Kwalificante Anna Blinkova won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Italiaanse Jasmine Paolini in drie sets. Blinkova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Cluj-Napoca op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Irina Maria Bara en Ekaterine Gorgodze strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Kirsten Flipkens en Laura Siegemund won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Kamilla Rachimova en Jana Sizikova in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Belgische Flipkens had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Duitse Siegemund acht.

Flipkens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Cluj-Napoca 2022
Cluj-Napoca